

Янгільдіно — село, Козловський район, Чувашія
 Янгільдіно — присілок, Красночетайський район, Чувашія
 Янгільдіно — село, Чебоксарський район, Чувашія

Див. також 
 Велике Янгільдіно
 Мале Янгільдіно